Plaats in Indonesië
 Kunci (Sidareja), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java
 Kunci (Dander), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java